Krås kan syfta på:

 Krås (kläder) – en veckad och ofta stärkt remsa av tyg eller spets
 Krås (mat) – de ätbara inälvorna av fåglar jämte avhuggna vingar, hals, ben m.m.